Християнський колегіум імені Йосипа Сліпого — навчальний заклад, де юнаки та дівчата отримують християнське виховання і ґрунтовну загальну освіту. Відкрито колегіум у м. Тернополі 1 вересня 2004 р.

Названо заклад на честь першоієрарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого — верховного архієпископа Львівського і митрополита Галицького, кардинала, визначного церковного і наукового діяча. Освітньою метою колегіуму є формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості зі свідомою громадянською позицією, почуттям християнської та національної свідомості.

Після закінчення навчання учням вручають атестати державного взірця.

Мета — створення екуменічного за характером християнського навчального центру, складовою якого буде Християнський колегіум. Центр стане осередком духовності в мікрорайоні, інститутом збагачення духовної спадщини народу.

У Християнському колегіумі додатково вивчають такі предмети:
 Основи християнського вчення.
 Етика подружнього життя.
 Християнська етика.
 Польська мова.

Працюють гуртки:
 Сакрального співу з елементами церковного уставу.
 Україно-польський.
 Комп'ютерні технології.
 Військово-патріотичний.
 Літературно-театральний.

Мотивації, чому варто обрати навчання в християнському закладі:
 Навчання передбачає перебування в динамічній християнській спільноті, яка ділиться своїми традиціями і шанує індивідуальність кожного.
 Нетрадиційне і водночас гармонійне поєднання трьох блоків дисциплін: суспільного, гуманітарного та християнського.
 Участь у спільних богослужіннях, реколекціях, літніх таборах тощо.
 Активність у соціальній сфері, а саме: спілкування та допомога сиротам, пристарілим.

У Християнському колегіумі:
 Навчаються учні 10-11 класів із можливістю здобути ґрунтовні знання з предметів гуманітарного циклу.
 Мала наповненість класів, що дає можливість вчителеві індивідуально підійти до кожного учня.
 Навчання і виховання відбувається з урахуванням християнських цінностей та національно-патріотичних надбань нашого народу.
 Присутність духівника в навчально-виховному процесі.
 Є можливість проявити себе у різних творчих групах, гуртках.

Адреса колегіуму:
46027, вул. Лучаківського, 5А (Церква святого священномученика Йосафата), м. Тернопіль

Навчальні заклади Тернополя
Колегіуми України
Навчальні заклади, засновані 2004
2004 у Тернополі